Circuitele logice binare sunt elementele constructive de tip hardware ale computerelor. Acestea lucrează după o logică binară, adică se folosesc în computer pentru reprezentarea valorilor zecimale matematice (cod zecimal) de două stări (valori): „0” și „1” (cod binar), stări de tensiune electrică, de exemplu: „0” = 0 V și „1” = +5 V. Rezultă din asta că un computer realizează, lucrând intern în codul binar, operațiile zecimale (din cod zecimal) ce-i sunt cerute prin instrucțiunile de program.
Circuitele logice binare pot să îndeplinească diverse funcții logice și/sau aritmetice. O enumerare a acestor funcții de circuite digitale arată astfel:
Funcția: ȘI, (AND în engl.)
Funcția: ȘI-NU (ȘI negat), (NAND în engl.)
Funcția: SAU, (OR în engl.)
Funcția: SAU-NU (SAU negat), (NOR în engl.)
Funcția: INVERSOR (NEGATOR)
Funcția: SAU-EXCLUSIV (ANTIVALENȚĂ)
Funcția: EGAL (ECHIVALENȚĂ)
Funcția: COMPARATOR
Funcția: SUMATOR
Funcția: CODIFICATOR/DECODIFICATOR: Circuite separate, ZEC→BIN sau BIN→ZEC
Funcția: BISTABIL (Memorator de stare "1" sau "0")
Funcția: IMPULS (Monostabil)
Funcția: TEMPORIZATOR LA ANCLANȘARE
Funcția: TEMPORIZATOR LA DECLANȘARE
Funcția: NUMĂRĂTOR/DENUMĂRĂTOR
Funcția: ASTABIL (MULTIVIBRATOR sau GENERATOR)

Bibliografie 
Electrotehnica tabelară, Verl. Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer, 1989, ISBN 3-8085-3073-1
Porți logice